

Anno 
 343 o 343 a.C.

Codici 
 343 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Younchun, nella provincia di Kyonggi, della Corea del Sud

Matematica 
 343 – numero